Sandy Shaw est un nom pouvant désigner:

Sandy Shaw (née en 1943), écrivaine américain du domaine de la santé
Sandy Shaw (née en 1960), femme politique canadienne en Ontario

Voir aussi

Sandie Shaw (née en 1947), chanteuse anglaise

Homonymie de personnes